Ops, ook wel Opis genoemd, een Romeinse godin

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, een psychische stoornis
Operationele Prioritaire Stoffen model, een rekenmodel voor verspreiding van uitgestoten verontreinigende stoffen
Opsporingsregister, een register gebruikt door de Nederlandse politie
Organisch Psychosyndroom door Solventen, een verzameling ziekteverschijnselen veroorzaakt door oplosmiddelen